Mondiali 1899 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1899:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1899 – 7ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1899 – 4ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1899 – 7ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1899 – 3ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1899 – 3ª edizione